Финал чемпионата Европы по футболу среди молодёжных команд 2006 года состоялся 4 июня 2006 года на стадионе «Бесса» в Порту и определил победителя чемпионата Европы по футболу среди молодёжных команд 2006. Им впервые в истории стала сборная Нидерландов, победившая сборную Украины со счётом 3:0.

Дорога к финалу

Детали матча

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Чемпионата Европы

Чемпионат Европы по футболу среди молодёжных команд 2006
Спортивные соревнования в Порту
Международные соревнования по футболу в Португалии
События 4 июня
Июнь 2006 года
Чемпионаты Европы в Португалии